Guenot ou Guénot est le patronyme de diverses personnes :
 Auguste Guénot (1882-1966), sculpteur français
 Jean Guenot (1928-), écrivain français, aussi connu sous le pseudonyme Albert Sigusse
 Steeve Guenot, lutteur français, champion olympique de lutte gréco-romaine en 2008 à Pékin
 Christophe Guenot, lutteur français, médaillé de bronze en lutte gréco-romaine en 2008 à Pékin frère du précédent
 René Guénot (1890-1965), coureur cycliste français.
Homonymie de patronyme